La saison 1963-1964 du Championnat de Turquie de football est la  de la première division turque, qui prend à partir de cette saison le nom de 1. Turkiye Lig. Les 18 clubs sont regroupées au sein d'une poule unique, où chaque équipe affronte tous les adversaires de sa poule 2 fois, à domicile et à l'extérieur. Le championnat passe de 18 à 16 clubs la saison prochaine : il y a donc 3 relégués en fin de saison pour un seul club promu de 2. Lig.

C'est le Fenerbahçe SK, qui termine en tête du championnat cette année. C'est le  de champion de son histoire.

Un scandale de corruption marque la saison. La Fédération turque de football soupçonne en effet le Karsiyaka SK Izmir d'avoir corrompu le club de Kasimpasaspor. Le match entre les deux équipes se termine par une victoire 4-0 du Karşıyaka SK. Toutefois, la victoire est annulée pour le club d'Izmir, qui est de ce fait relégué en fin de saison. Le club fait appel et, deux ans plus tard, se voit innocenté par la fédération. En guise de réparation, le club est automatiquement promu en Super Lig au démarrage de la saison 1966-1967.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Turquie de football

Liens externes 
  Championnat de Turquie de football sur RSSSF.

Championnat de Turquie de football
1963 en Turquie
1964 en Turquie
Turquie
Turquie